een rijmschema, zie Rijmschema#Alternerend rijm
 Alternantie (taalkunde) of alternatie, een term uit de theoretische taalkunde